Plume (engl. urspr. „Helmbusch“) steht für:
 Plume (Geologie), senkrechte Ströme heißen Materials aus dem tiefen Erdmantel, die sich aufgrund der Mantelkonvektion einstellen
 Plume (Atmosphäre), aufsteigende Gasmassen in der Atmosphäre eines Planeten in der Planetologie
 Plume (Brandschutz), thermisch aufgeladene Aerosole über einem Brandherd

Plume ist der Familienname folgender Personen:
 Amélie Plume (* 1943), Schweizer Schriftstellerin
 Debra White Plume (1954–2020), Lakota Aktivistin und Wasserschützerin
 Noah Plume (* 1996), deutscher Fußballspieler

 Serge Plume (* 1967), belgischer Jazzmusiker
 Thomas Plume (1630–1704), englischer Geistlicher, Philanthrop und Bibliotheks-Gründer